Staré Mesto (Città Vecchia in lingua slovacca) può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Staré Mesto, quartiere di Bratislava
Staré Mesto, quartiere di Košice
Staré Mesto, quartiere di Nitra
Staré Mesto, quartiere di Prievidza

Pagine correlate
Staré Město, toponimo corrispondente in lingua ceca